Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Sofia Arvidsson remporte le simple dames. En finale, elle bat Marina Eraković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en février 2012
Sport aux États-Unis en février 2012